Bradycellus  — род жужелиц из подсемейства Harpalinae. 

Описание 
Жуки длиной 2,5—5 мм. Тело сильно выпуклое. Брюшко самцов на основании с покрытой волосками или точками ямкой. Подбородок с зубцом.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Ссылки 
Определитель европейских видов Bradycellus

Харпалины
Роды жесткокрылых